Robert Mandrou (1921-1984), historien français ;
 Vincent Mandrou (1987), joueur français de volley-ball.